Barcelona kan avse:

 Barcelona (tidning) – argentinsk satirtidning
 Barcelona (album) – musikalbum från 1989 av Freddie Mercury och Montserrat Caballé
 FC Barcelona – Futbol Club Barcelona
 945 Barcelona –  en asteroid i huvudbältet

Geografi

Brasilien 

 Barcelona (kommun), Rio Grande do Norte,

Filippinerna 

 Barcelona (ort i Filippinerna, Bohol, Province of Camarines Sur), 
 Barcelona River, vattendrag, Bohol, Province of Sorsogon, 
 Barcelona (Sorsogon), 
 Barcelona (kommunhuvudort), Bohol, Province of Sorsogon, 
 Barcelona (ort i Filippinerna, Zamboangahalvön), Province of Zamboanga del Norte, 
 Barcelona (ort i Filippinerna, Caraga), Province of Surigao del Sur,

Spanien 

 Barcelona (provins), provins, Katalonien, 
 Barcelona, kommun och regionhuvudort, Katalonien, Província de Barcelona,

Se även / Historiskt 
Barcelonès, comarca i Katalonien
Grevskapet Barcelona – medeltida statsbildning

Venezuela 

 Barcelona, Venezuela, Anzoátegui, 

Robotskapade Filippinernaförgreningar